Bård Jørgen Elden – ex combinatista nordico norvegese
 Marte Elden – ex fondista ed ex mezzofondista norvegese
 Trond Einar Elden – ex sciatore nordico norvegese